«Supermodel of the World» () — ежегодный международный конкурс моделей, также известный как «Ford Supermodel of the Year», один из самых крупных в модельном бизнесе. 

Основан Эйлин Форд в 1980 году.

В конкурсе принимают участие представительницы более 60 стран.

Победительница международного финала получает контракт с модельным агентством «Форд» на 250 000 $. Ещё две финалистки получают контракты на 150 000 $ и на 100 000 $.

Победительницы «Supermodel of the World»

Победительницы по странам

Ссылки 

 Official Website and Application
 Победительницы конкурса «Supermodel of the World»
 Ford Canada 

Фестивали моды
Конкурсы красоты
Мероприятия, регулярно проводимые с 1981 года